Майер Ротшильд:
 Ротшильд, Майер Амшель (1744—1812) — основатель международной династии Ротшильды, основатель банка во Франкфурте-на-Майне.
 Ротшильд, Майер Карл фон (1820—1886) — немецкий банкир и политик из семейства Ротшильдов. Барон.